Smodicini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Smodicini (Lacordaire, 1869)
 Gênero Afrosmodicum (Martins, 1975)
 Gênero Caediscum (Lefkovitch, 1962)
 Gênero Holorusius (Fairmaire, 1898)
 Gênero Marupiara (Martins & Galileo, 2006)
 Gênero Metaphrenon (Martins, 1975)
 Gênero Morettus (Adlbauer, 2007)
 Gênero Nesosmodicum (Martins, 1971)
 Gênero Pseudossibia (Adlbauer, 2005)
 Gênero Smodicum (Haldeman, 1847)

Referências

Cerambycinae
Smodicini